Чэнцюй () — название районов городского подчинения в различных местах Китая. Обычно эти названия носят те районы старых городов, где исторически находился обнесённый крепостной стеной город.

 Чэнцюй (Шаньвэй) — район городского подчинения городского округа Шаньвэй провинции Гуандун
 Чэнцюй (Цзиньчэн) — район городского подчинения городского округа Цзиньчэн провинции Шаньси
 Чэнцюй (Янцюань) — район городского подчинения городского округа Янцюань провинции Шаньси